Кинг може да се отнася за:
 Хора
 Албърт Кинг (1923 – 1992), американски музикант
 Би Би Кинг (р. 1925), американски музикант
 Били Джийн Кинг (р. 1943), американска тенисистка
 Гейл Кинг (р. 1954), американска журналистка
 Джордж Кинг, пояснителна страница за няколко души с това име
 Джулиан Кинг (р. 1964), британски дипломат
 Лари Кинг (р. 1933), американски журналист
 Марк Кинг (р. 1974), английски играч на снукър
 Мартин Лутър Кинг (1929 – 1968), американски общественик
 Реджина Кинг (р. 1971), американска актриса
 Стивън Кинг (р. 1947), американски писател
 Табита Кинг (р. 1949), американска писателка
 Фреди Кинг (1934 – 1976), американски блус музикант
 Кинг (окръг), окръг във Вашингтон, САЩ